Schwarzer See är en sjö i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Tyrolen, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Schwarzer See ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Riegelkopf,  meter över havet,  km öster om Schwarzer See.

Trakten runt Schwarzer See består i huvudsak av gräsmarker. Runt Schwarzer See är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Tyrolen